Michel Le Tellier (1603-1685) – francuski polityk
 François Michel Le Tellier (1641-1691) – Louvois, francuski minister wojny
 Michel Le Tellier (1643-1719) – francuski jezuita